Antal Zsolt (1972) tanár, oktató, docens, intézetigazgató; végzett vezetőként oktatói, szakfelelősi, képzés- és oktatásfejlesztési és kutatási feladatokat, számos publikáció és kiadvány szerzője, szerkesztője, főszerkesztője, televíziós produkciók felelős szerkesztője és producere
 Antal Zsolt (1979) sífutó
 Antal Zsolt (1991) labdarúgó

Jegyzetek